Waipori Falls steht für:
 Waipori Falls (Ort), Ortschaft in der Region Otago, Neuseeland
 Waipori Falls (Wasserfall), Wasserfall in der Region Otago, Neuseeland